Johann Eschenbach ist der Name folgender Personen:

* Johann Eschenbach (Mediziner) (1650–??), deutscher Mediziner

 Johann Reuschius Eschenbach (um 1495 –1543), siehe Johann Reusch (Mediziner)